Аналогова відеокамера — пристрій, призначений для перетворення оптичного зображення на аналоговий відеосигнал у системах відеоспостереження. Аналогові відеокамери є ключовим компонентом аналогових систем відеоспостереження. У сучасних аналогових відеокамерах для перетворення оптичного зображення на електричний сигнал використовуються спеціалізовані інтегральні мікросхеми — ПЗЗ-матриці. Монохромні відеокамери зазвичай є чутливими не лише до видимого, а й до невидимого інфрачервоного випромінювання. Основними параметрами, що характеризують аналогову відеокамеру, є:

 використовується телевізійний стандарт відеосигналу (зазвичай PAL або NTSC)
 наявність або відсутність кольоровості зображення
 роздільна здатність (просторова інформативність зображення)
 чутливість (мінімальна допустима освітленість об'єктів, що спостерігаються)
 динамічний діапазон (широта діапазону яскравостей, що одночасно сприймаються)
 напруга живлення та споживана потужність
 відношення сигнал/шум відеозображення, що формується
 наявність або відсутність вбудованого об'єктива
 наявність різних режимів функціонування та корекції зображення
 тип виконання корпусу